Никоний — античный город на восточном берегу Днестровского лимана, в черте современного посёлка Роксоланы в Овидиопольском районе Одесской области.

Возник во второй половине VI веке до н. э. и находился экономической и политической зависимости от Истрии. Каменное строительство в городе начинается в V в. до н. э. На рубеже III—II вв. до н. э. город подвергся разрушению, которое связывают с македонским полководцем Зопирионом, соратником Александра Великого В первые века н. э. размеры города возросли по сравнению с предыдущим периодом. Жизнь в Никонии прекратилась в течение III—IV вв. н. э. во времена Великого переселения народов

Раскопки города начались в 1957 году, найден ряд любопытных находок, представляет интерес тот факт, что 80% из всех найденных монет на раскопках города принадлежат Истрии, это свидетельствует об экономическом и политическом влиянии Истрии на Никоний. Также  Никоний сам выпускал  монеты подражания истрийским "колесикам", наряду с подражанием город чеканил собственную монету с Совой и надписью (легендой)  ΣΚΥ,ΣΚ, ΣΚΥΛ (датируются 450-475 годами до н. э.) , монеты трёх номиналов. Возможно, это связано с именем скифского  царя  Скила, также есть ряд других артефактов и сведений, которые  косвенно свидетельствуют о том, что скифский царь был связан с городом и чеканкой монет, но это ещё до конца не доказано, остаётся ждать новых открытий в нумизматике (монетах) города Никоний, которые прольют больше света на историю города.
Примечательно что монеты города  до 1960 года считали монетами Ольвии или Истрии.

Примечания

Литература 
 Мартыненко Л. И. Историческое развитие Никония в последней трети IV в. до н. э. по данным клейм Фасоса // Записки історичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. - Одеса, 1997. - Вип. 4. - С. 30-36.
 Никоний и античный мир Северного Причерноморья. — Одесса, 1997.
 Бруяко И. В. Легенды Никония.// Слово. Общественно-политическая газета, № 9, 1997.
 П. О. Карышковский К вопросу о древнем названии Роксоланского городища // Материалы по археологии Северного Причерноморья.- Одесса, 1966. — Вып. 5.
 П. О. Карышковский Истрия и её соседи на рубеже III—II вв. до н. э. // ВДИ. — 1971. — № 2. — С. 36—55.
 А. Г Загинайло П. О. Карышковский. Монеты скифского царя Скила // Нумизматические исследования по истории Юго-Восточной Европы: Сборник научых трудов. — Кишинёв: Штиинца, 1990. — С. 3—15
 Загинайло А. Г. Литые монеты царя Скила // Древнее Причерноморье. — Одесса, 1990. — С. 64-71.
 Секерская Н. М. Античный Никоний и его округа в VI—IV вв. до н. э. — Киев: Наукова думка, 1989.
 Секерская Е. П. К вопросу о производстве костяных орудий в античном Никонии // Древности Причерноморских степей. — К., 1993. — С. 91-94
 Секерская Е. П Новые археозоологические материалы из Никония // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. — Одесса, 1997. — С. 60-64
  Монеты античных городов Северного Причерноморья V-I век до нашей эры Москва - 2003. с 2-6

Ссылки 
 Одесский археологический музей , Украина г. Одесса ул. Ланжероновская, 4.
 Одесский музей нумизматике. Никоний 
 Бруяко И В Северо-Западное Причерноморье в VII—V вв. до н. э. Начало колонизации Нижнего Поднестровья // АМА. Вып. 9. Саратов, 1993. С. 60-79.

Древнегреческие колонии
Древняя история Украины
История Одесской области
Исчезнувшие города Украины